Kemasan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kemasan (administrativ by i Indonesien, lat -6,96, long 109,62), Jawa Tengah, 
 Kelurahan Kemasan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar